Трилесино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Трилесино — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Трилесино — агрогородок в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Трилесино (Трилесено) — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Трилесино — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

См. также 
 Трилесено
 Трилесина
 Трилес
 Трилесинские исполины
 Трилесы